Ходзумі Ері — японська тенісистка
 Ходзумі Масако — японська ковзанярка